De 34e editie van de Cyclocross Ruddervoorde werd gehouden op zaterdag 24 oktober 2020 in Ruddervoorde, België. De wedstrijd maakte deel uit van de Superprestige veldrijden 2020-2021.

Programma

De categorie jongens junioren is afgelast vanwege het coronavirus.

Mannen elite

Uitslag

Stand Superprestige 
Na 2 wedstrijden (Cyclocross Gieten en Cyclocross Ruddervoorde) was dit de stand voor de Superprestige:

Vrouwen elite

Uitslag

Stand Superprestige 
Na 2 wedstrijden (Cyclocross Gieten en Cyclocross Ruddervoorde) was dit de stand voor de Superprestige:

Veldrijden in 2020
Superprestige veldrijden 2020-2021
Sport in Oostkamp
Sportevenement in West-Vlaanderen